Brother's Keeper (1992), een documentaire uit 1992
Brother's Keeper (2002), een film uit 2002
Brother's Keeper (2013), een film uit 2013
Brother's Keeper (televisieserie), een Amerikaanse sitcom
Brother's Keeper (software), genealogische software voor Microsoft Windows

Muziek:
Brother's Keeper (band), een Amerikaanse punkrockband
Brother's Keeper (Rich Mullins), een studioalbum van Rich Mullins
Brother's Keeper (The Neville Brothers), een studioalbum van The Neville Brothers
Brother's Keeper (Ying Yang Twins), een single van de Ying Yang Twins van het album U.S.A. (United State of Atlanta)
Brother's Keeper (Firewind), een single van Firewind van het album Burning Earth